Михаил Александрович Ардашев (1 декабря 1919 — 22 марта 1983) — писатель, журналист, более 20 лет работал в газете «Кировская правда».

Биография 
Родился в 1919 году в д. Ворончихины Нолинского уезда Вятской губернии. Отец погиб в том же 1919 году в Гражданскую войну. Русский.

В 14 лет был избран секретарём сельсовета, в 17 лет его, как активного селькора, пригласили на работу в редакцию районной газеты, где, окончил школу рабочей молодежи, он уже в 20 лет работал заместителем редактора Татауровской районной газеты «Татауровский колхозник», в редакции газеты познакомился с Андреем Блиновым и Василием Субботиным.

В 1939 году был призван на срочную службу в РККА, в том же году принят в члены ВКП(б).

Служил в пограничных войсках, был направлен на обучение в Ново-Петергофское военно-политическое училище пограничных и внутренних войск НКВД.

Участник Великой Отечественной войны: летом 1941 году составе курсантов училища оборонял Ленинграда, 23 августа 1941 года был тяжело ранен.

После войны участвовал в ликвидации бандгрупп в Западной Украине и Польше: на 1946 год — старшина, инструктор 104-го пограничного отряда войск НКВД Украинского округа.

Награждён медалями «За оборону Ленинграда» (1942), «За Победу над Германией» (1945), «За боевые заслуги» (1947).

Служил в Закарпатском округе, заочно окончил Львовский университет.

Отслужив в погранвойсках 14 лет в 1953 году вернулся на родину в Киров.

Работал в газете «Кировская правда» — более 20 лет возглавлял сатирический отдел газеты, лучшие его фельетоны вышли сборником «Лишняя дама» (Киров, 1962).

С 1975 года — ответственный секретарь Кировской организации Союза журналистов СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Умер в 1983 году в Кирове.

Творчество 
Основной в творчестве М. А. Ардашева стала тема войны. Автор документальных рассказов и книг о войне. Главным делом жизни считал сбор материалов о кировчанах-фронтовиках. Автор-составитель трёх выпусков сборника «Герои Советского Союза — кировчане», а также сборника «Звёзды Славы» (Киров, 1970) о кировчанах-кавалерах ордена Славы всех трёх степеней.

Библиография 
Художественные произведения:
 Фронт без окопов: Рассказы. — Киров, 1966. — 103 с.
 Рассказы о пограничниках. — Киров, 1979. — 191 с.
 Рассказы о пограничниках. — 2-е изд. — Киров, 1989. — 189 с.
 Рассказы о героическом. — Киров: Триада-С, 1999. — 336 с.

Справочники:
 Звёзды славы / сост. М. Ардашев; лит. обработка М. Ардашев. — Киров, 1970. — 88 с.
 Дорогие памяти места (О городе Кирове и кировчанах). — Киров, 1974. — 20 с.
 Герои Советского Союза — кировчане / сост. М. А. Ардашев; лит. обработка М. А. Ардашева, В. И. Шишкина. — Киров, 1973. — 333 с.
 Герои Советского Союза — кировчане. Кн. 2 / сост. М. А. Ардашев. — Киров, 1978. — 271 с.
 Герои Советского Союза — кировчане. Кн. 3 / сост. М. А. Ардашев. — Киров, 1985. — 192 с.
 Кировчане в Великой Отечественной войне / М. А. Ардашев, А. С. Быстрова, канд. ист. наук, К. М. Войханская и др.; Ред. совет: В. И. Клюкин, д-р ист. наук, проф. и др. — Киров, 1976. — 364 с.

Пубицистика
 Дорога сквозь смерть. Три невыдуманных рассказа о тех кто пережил трагедию июньских дней 1941 г., сражался в рядах франц. франтиреров, выстоял и победил в застенках Маутхаузена. — Киров, 1962. — 73 с.
 Главный конструктор: О памятнике-танке Т-34 и его создателе м. и. Кошкине // В кн.: Вятка: Краеведческий сборник. Вып 1. — Киров, 1972. — стр. 50—61
 «По всей России будут встречать победителей» // Пишу тебе с фронта: (Письма и дневники участников Великой Отеч. войны).- Киров, 1990.- С.79-88.
 На орбите жизни: воспоминания журналиста, писателя Михаила Ардашева о своей работе в газете "Кировская правда // Кировская правда, № 105, 20 октября 2017. — стр. 14

Источники 
 Ардашев Михаил Александрович // Энциклопедия земли Вятской: В 10 т. — Киров, 1996.- Т.6: Знатные люди: Биогр. слов. / Сост. С. П. Кокурина. — стр. 24-25
 Блинов А. Д. — Именное место (Очерк о творчестве М. А. Ардашева) // Блинов А. Д. — Радость открытия. — М., 1982.- стр. 107—114.
 Домрачев В. А. — Солдат, журналист, писатель // Кировская правда. 26 ноября 1989
 Ситников В. А. — У самовара на Кленовой: К 75-летию М. Ардашева // Киров. правда, № 145, 2 ноября 1994. — стр. 2
 Голуб А. П. — Ради нескольких строчек в газете // Кировская правда, № 38, 26 февраля 1997. — стр. 4
 Ситников В. А. — Четыре любви Михаила Ардашева // Кировская правда, № 134, 29 декабря 2017. — стр. 15
 Ардашев Михаил Александрович // Имена и премии литературной Вятки, 2017
 Ардашев Михаил Александрович 1919 г.р. // ОБД «Подвиг народа»

Журналисты СССР
Члены ВКП(б)
Выпускники Львовского университета
Пограничники Великой Отечественной войны
Персоналии:Киров